

Geografie 
 Albuquerque (stad), een stad in de Amerikaanse staat New Mexico
 Alburquerque (doorverwijspagina, NB spelling)
 Alburquerque (Bohol), een gemeente in de Filipijnse provincie Bohol
 Alburquerque (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Badajoz

Geschiedenis van Portugal en Brazilië 
 Afonso de Albuquerque (1453-1515), een Portugese fidalgo en marineofficier; tweede vice-koning van India.
 Luís da Silva Mouzinho de Albuquerque (1792-1865), een Portugees militair, technicus, dichter, wetenschapper en politicus
 Joaquim Augusto Mouzinho de Albuquerque (1855-1902), een Portugees soldaat
 João Pessoa Cavalcânti de Albuquerque (1878-1930), Braziliaans gouverneur van Paraíba tussen 1928 en 1930

Sport 
 Glasner da Silva Albuquerque, bijnaam Esquerdinha , een Braziliaans voetballer
 Oscar Albuquerque (1954), een Canadees voetballer/middenvelder
 Cássio Albuquerque dos Anjos (1980), een Braziliaans voetballer/doelman
 Marcos Venâncio de Albuquerque (1980), een Braziliaans voetballer
 Filipe Albuquerque (1985), een Portugees autocoureur
 José Albuquerque (1975), een Braziliaans bokser
 Albuquerque Isotopes, een Minor league baseballteam uit Albuquerque, New Mexico

Muziek 
Liedjes
 Albuquerque (Neil Young) (1973), een lied van Neil Young
 Albuquerque (Yankovic) (1999), een lied van  Yankovic
Persoon
 Mike de Albuquerque (1947), een Engels musicus

Film 
 Albuquerque (1948), een Amerikaanse country & westernfilm met Randolph Scott

Schepen 
 USS Albuquerque (PF-7), een Amerikaans fregat in de Tweede Wereldoorlog, in 1953 verkocht aan Japan
 USS Albuquerque (SSN-706), een Amerikaanse onderzeeboot

Overig 
 Albuquerque International Sunport, luchthaven op 5 km ten zuidoosten van het centrum van Albuquerque, New Mexico
 Joaquim Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti (1850-1930), Braziliaans geestelijke, de eerste kardinaal uit Latijns-Amerika
 Albuquerque Mendes (1953), Portugees kunstschilder en kunstenaar (performance en installatiekunst)
 Renato de Albuquerque, Braziliaans bouwkundig ingenieur van het bouwbedrijf Albuquerque & Takaoka